Алексе́й Серге́евич Смирно́в:
 Смирнов, Алексей Сергеевич (1870—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Смирнов, Алексей Сергеевич (род. 1963) — российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл».
 Смирнов, Алексей Сергеевич (род. 1982) — российский хоккеист.